URS est un sigle qui signifie :
 URSS, selon la liste des codes pays du CIO, code inusité maintenant,
 Union des Républiques Souveraines, un projet d'une fédération succédant à l'URSS, mais jamais appliqué,
 Université Robert Schuman,
 Union républicaine du Sénat,
 Universal Rating System
 URS Corporation, un bureau d'études et de conseil en ingénierie américain
 User Requirements Specification, un élément du Cahier des charges fonctionnel.
Urs peut faire référence à :
 Urs, une commune française de l'Ariège,
 Un prénom commun en Suisse alémanique : 
 Les prénoms Urs ;Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement
 Les Urs sont un des sept races exilées sur Jijo, dans la seconde trilogie, débutée par Rédemption, de l’univers du cycle de l'Élévation de David Brin.
Un patronyme:
Luminița Urs, (1969- ) , est une poète roumaine, critique littéraire et traductrice roumaine francophone.
 Pèlerinage de l'Urs : commémoration de la mort d'un saint soufi..

Homonymie de toponyme